Валерий Прохоров:
 Прохоров, Валерий Викторович (1941—2008) — актёр театра и кино, народный артист России (2002).
 Прохоров, Валерий Иванович (род. 1967) — российский тренер по армрестлингу и лёгкой атлетике, заслуженный тренер России по армрестлингу.